

Carriera 
Ha giocato nella massima serie turca con il Gaziantepspor e nella seconda divisione francese con il Niort.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 marzo 2023.

Collegamenti esterni